Мусонда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мусонда, Джозеф (род. 1977) — замбийский футболист, защитник.
 Мусонда, Лубамбо (род. 1995) — замбийский футболист, полузащитник.
 Мусонда, Чарли (род. 1996) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Мусонда, Чарли (род. 1969) — замбийский футболист. Отец Чарли Мусонда.